Momentum har flere betydninger:

 Momentum (ord) – forholdsvis nyt ord i dansk sprogbrug
 Momentum (nyhedsbrev) – nyhedsbrev fra Kommunernes Landsforening
 Momentum (film) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af Svend Ploug Johansen
 Teater Momentum – teater i Odense